

Patronyme 

 Philippus de Caserta ou Filippo da Caserta (dates inconnues, fin du ) est un musicien, compositeur, et théoricien italien ;
 Antonello da Caserta, également Anthonello, Antonellus Marot, est un compositeur italien actif à l'époque médiévale, vers la fin du  et le début du  ;
 Mariano Baptista Caserta (1832-1907), personnalité politique bolivienne ;
 Raffaello Caserta (1972-), escrimeur (sabreur) italien ;
 Fabio Caserta (1978-), footballeur italien ;

Toponyme 

 La Province de Caserte est une province italienne, dans la région de Campanie ;
 Caserte  (en italien, Caserta) est le chef-lieu de la province de Caserte en Campanie (Italie) ;
 Portico di Caserta, commune italienne de la province de Caserte dans la région Campanie en Italie.

Autres 
 La Reddition de Caserte (en italien : ) marque la fin du conflit en Italie pendant la Seconde Guerre mondiale.
 La Juve Caserta Basket est un club italien de basket-ball issu de la ville de Caserte ;
 Le Casertana Football Club est le principal club de football de la ville de Caserte.